Les Grandes Gueules peut faire référence à :

Les Grandes Gueules, film franco-italien, réalisé par Robert Enrico et sorti en 1965 ;
Les Grandes Gueules, émission de radio française sur RMC ;
Les Grandes Gueules, émission de radio sur NRJ Belgique ;
Les Grandes Gueules, duo d'humoristes québécois ;
Les Grandes Gueules, titre générique d'une série d'albums de caricatures publiées à l'origine dans la revue Pilote ;
Les Grandes Gueules, groupe vocal français.

Voir aussi 
Jerry la grande gueule
Requin grande gueule